Le terme corps de garde désigne un type d'édifice et s’applique à plusieurs édifices en France :
 Le corps de garde à Colmar dans le Haut-Rhin ;
 Le corps de garde à Metz en Moselle ;
 Le corps de garde à Besançon.
Les 4 corps de garde situés aux barrières de Paris

Voir aussi le Corps de Garde, sommet de l'île Maurice.